Europacupen i fotboll 1990/1991 för mästarlag vanns av Röda stjärnan från det dåvarande Jugoslavien då man i finalmatchen besegrade Marseille från Frankrike med 5–3 på straffsparkar efter 0–0 under ordinarie speltid i Bari den 29 maj 1991. Det var andra gången ett lag från Östeuropa vann turneringen, först var Steaua București från Rumänien säsongen 1985/1986.

Turneringen skulle ha inneburit återkomsten för engelska klubbar som stängts av på fem år efter katastrofen på Heyselstadion 1985. Men då Liverpool, som straffats extra hårt och stängts av sex år från Europaspel, också blivit engelska mästare under året hade England ingen representant.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1990/1991 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1990/1991
Fotbollssäsongen 1990/1991
1990 i Europa
1991 i Europa